The Ingrate est le titre original du film L'Ingrate, réalisé par D. W. Griffith et sorti en 1908.
The Ingrate est un film réalisé par Romaine Fielding et sorti en 1912.
The Ingrate est un film avec William Garwood, sorti en 1913.
The Ingrate est un film réalisé par Krystoff Przykucki et sorti en 2004.